Der Dreiband Grand Prix 1991/7 war das 31. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 10. bis zum 13. Oktober 1991 im belgischen Spa statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "IWAN SIMONIS GRAND PRIX 1991" ausgetragen.

Geschichte 
Der Däne Tonny Carlsen und der Belgier Leon Smolders qualifizierten sich für den BWA-Weltcup 1991. Das Finale und das Spiel um Platz drei wurden nicht ausgetragen.

Turniermodus 
Aufgrund der hohen Meldezahl musste vor der Hauptqualifikation mit 256 Spielern eine Vorqualifikation mit 32 Spielern gespielt werden. In dieser K.-o.-Runde qualifizierten sich 16 Teilnehmer für die Hauptqualifikation. Danach wurden im K.-o.-System die zwei Teilnehmer ermittelt, die sich für den BWA-Weltcup 1991 qualifizieren konnten.

Abschlusstabelle

Hauptturnier

Einzelnachweise 

1991/7
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Spa (Belgien)